Alustiza puede referirse a:
 Al exjugador de pelota vasca Martín Alustiza Gereñu.
 Al futbolista argentino Diego Mateo Alustiza que está en el equipo de los Newell's Old Boys de la primera división argentina. 
 Al futbolista argentino Matías Alustiza que está en el Puebla FC de la Liga MX.